

Miejscowości 
 Ordżonikidze – osiedle typu miejskiego na Krymie
 Pokrow (d. Ordżonikidze) – miasto na Ukrainie

Osoby noszące nazwisko Ordżonikidze 
 Iza Ordżonikidze (1938-2010) – gruzińska poetka
 Sergo Ordżonikidze (1886-1937) – sowiecki działacz partyjny i państwowy
 Siergiej Ordżonikidze (ur. 1946) – radziecki i rosyjski dyplomata